Emirat de Zaria, emirat al nord de Nigèria
 Zaria (Nigèria), Local Government Àrea (LGA) de Nigèria a l'estat de Kaduna i ciutat que és la capital de la LGA